Hofs ist

ein Ortsname:
 Hofs (Argenbühl), Ortsteil der Gemeinde Argenbühl, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Hofs (Heimenkirch), Ortsteil des Marktes Heimenkirch, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Hofs (Ottobeuren), Ortsteil des Marktes Ottobeuren, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Hofs (Leutkirch im Allgäu), Ortsteil der Stadt Leutkirch, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Hofs (Wiggensbach), Ortsteil des Marktes Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern

ein Familienname:
 Bennie Hofs (1946–2017), niederländischer Fußballspieler
 Henk Hofs (1951–2011), niederländischer Fußballspieler
 Nicky Hofs (* 1983), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Höfs